Požarnica est un toponyme qui peut désigner :
Požarnica, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Tuzla, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Požarnica, une localité de Croatie située dans la municipalité de Čabar, comitat de Primorje-Gorski Kotar.